Barranc d'Eroles (Fígols de Tremp), barranc del poble d'Eroles, al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Barranc d'Eroles (els Masos de Baiarri), barranc de la caseria dels Masos de Baiarri, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)